

Geografia 
Aarberg - città svizzera del Canton Berna
Distretto di Aarberg - ex distretto del Canton Berna

Storia 
Baliaggio di Aarberg - antico baliaggio di Berna
Signoria di Aarberg - antica signoria situata nell'odierna Svizzera

Pagine correlate 
Arberg - comune tedesco della Baviera